Mayenne (departement)
Arrondissement Mayenne
Mayenne (rivier)
Mayenne (gemeente)
hertog van Mayenne, een voormalige Franse adellijke titel